Autun steht für:

 Autun, eine französische Stadt im Département Saône-et-Loire 
 Arrondissement Autun, eine Verwaltungseinheit im französischen Département Saône-et-Loire
 Bistum Autun, ein Bistum der römisch-katholischen Kirche in Frankreich
 Grafschaft Autun, Grafschaft um die Stadt Autun seit dem 5. Jahrhundert

 Konzil von Autun, ein vom fränkischen Bischof Leodegar initiiertes Konzil im Merowingerreich

Autun ist der Namensbestandteil von:

 Euphronius von Autun († nach 475), Bischof von Autun
 Leodegar von Autun (um 616–678/679), Bischof von Autun
 Reverianus von Autun († 273), angeblich Bischof von Augustodunum (Autun)